est la formule brute de plusieurs isomères.

Acide iodobenzoïque
 acide 2-iodobenzoïque, numéro CAS 
 acide 3-iodobenzoïque, numéro CAS 
 acide 4-iodobenzoïque, numéro CAS 
 1-iodo-3,4-méthylènedioxybenzène, numéro CAS 
 3-hydroxy-4-iodobenzaldéhyde, numéro CAS